Alfred Bayer, nemški general in vojaški zdravnik, * 24. september 1888, † 7. februar 1952.

Življenjepis 
Med drugo svetovno vojno je bil sprva divizijski zdravnik 7. pehotne divizije (1938-40), nato pa je postal korpusni zdravnik 17. armadnega korpusa (1940).

Pozneje je postal glavni medicinski častnik pri šefu vojaške uprave Pariz (1940), korpusni zdravnik 28. armadnega korpusa in armadni zdravnik Tankovske armade Afrika (1941-43).

Po vrnitvi iz Afrike je postal armadni zdravnik 1. armade (1943-44), nato pa korpusni zdravnik za zaledje 5. armadnega korpusa in hkrati za celotno 5. vojaško okrožje. Isti položaj je nato zasedel za zaledje 7. armadnega korpusa in celotno 7. vojaško okrožje (1944-45).

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne